Маратонска трка у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржана је 17. августа на стадиону Лужники и улицама Москве.

Титулу светског првака из Тегуа 2011. није бранио Кенијац Абел Кируи.

Земље учеснице 
Учествовало је 70 атлетичара из 40 земаља.

Победници

Рекорди

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
Стање 10. августа 2013.

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбољих маратонаца у 2013. године пре почетка првенства (10. августа 2013), имали су следећи пласман.

Резултати

Финале 
.

 Такмичар Гватемале је завршио као 33 али је накнадно дисквалификован јер је на допинг тесту био позитиван на еритропоетин (EPO).

Пролазна времена 
.

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Маратон на Светском првенству у атлетици на отвореном